Fridericiana ist der Name von:
 Akademisch-Musikalische Verbindung Fridericiana Erlangen im SV
 Akademisch-Musikalische Verbindung Fridericiana Marburg im SV
 Leipziger Turnerschaft Fridericiana zu Mannheim-Heidelberg im Coburger Convent
 Sängerschaft Fridericiana (Halle)

ehemaliger Name
 Universität Fridericiana Halle, nach dem brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III., heute Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Universität Fridericiana Karlsruhe, heute Karlsruher Institut für Technologie
 Universität Bützow

Siehe auch
 Fridericianum